Чемпионат Северной Ирландии по футболу 1995/1996 — 95-й сезон чемпионата Северной Ирландии по футболу. Он начался 30 сентября 1995 и закончился 27 апреля 1996 года. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Крузейдерс».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на rsssf.com 
 Статистика на soccerway.com

Северная Ирландия
Северная Ирландия
Чемпионат Северной Ирландии по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1995/1996
1990-е годы в Северной Ирландии